Schwetje ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Schwetje (1936–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Hiltrud Schwetje (* 1948), ehemalige Ehefrau des späteren Bundeskanzlers Gerhard Schröder
 Sonja Schwetje, deutsche Betriebswirtin und Journalistin